Danielle Carter (n. ?) – attrice australiana
 Danielle Carter (n. 1993) – calciatrice inglese